Соревнования по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 3000 метров на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 5 февраля на Национальном конькобежном овале. В соревновании выступили 20 спортсменок представляющие 11 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась по результатам четырёх этапов Кубка мира 2021/2022.

Женщины 17-й разыграли медали на дистанции 3000 метров на Олимпийских играх. Дисциплина дебютировала на Играх 1960 года.

Олимпийской чемпионкой 2018 года являлась нидерландская конькобежка Карлейн Ахтеректе, на этот раз она заняла 7-е место.

Золото с олимпийским рекордом 3:56,93 (прежний был установлен в 2002 году) завоевала 29-летняя нидерландка Ирен Схаутен. Нидерландки выиграли золото на этой дистанции на третьих Олимпийских играх подряд (всего седьмой раз в истории). 30-летняя Франческа Лоллобриджида принесла Италии первую в истории олимпийскую медаль в женском конькобежном спорте (мужчины выиграли 4).

49-летняя Клаудия Пехштайн стала вторым спортсменом в истории и первой женщиной, кто принял участие в 8 зимних Олимпийских играх. Ранее это удалось только японскому прыгуну с трамплина Нориаки Касаю.

Медалисты

Рекорды 
До начала зимних Олимпийских игр 2022 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Ссылки 
 Конькобежный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU)
 Протокол соревнований на официальном сайте зимних Олимпийских игр